Secret Agent o The Secret Agent (agente segreto in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
The Secret Agent – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Gaumont Company
L'agente segreto (Secret Agent) – film del 1936 diretto da Alfred Hitchcock
L'agente segreto (The Secret Agent) – film del 1996 diretto da Christopher Hampton
Secret Agent (The Secret Agent Club) – film del 1996 diretto da John Murlowski
The Secret Agent – film del 2015 diretto da Stan Douglas

Letteratura 
L'agente segreto (The Secret Agent) – romanzo del 1907 scritto da Joseph Conrad

Musica 
 Secret Agent  – album di Chick Corea del 1978
 Secret Agent  – album di Robin Gibb del 1984
 Secret Agent  – album di Judie Tzuke del 1998

Televisione 
 The Secret Agent  – film per la televisione del 1975 diretto da Herbert Wise
 The Secret Agent  – miniserie televisiva britannica del 1992 diretta da David Drury
 The Secret Agent  – miniserie televisiva britannica del 2016 diretta da Charles McDougall

Videogiochi  
 Secret Agent – videogioco arcade e per home computer prodotto dalla Data East nel 1989
 Secret Agent  – videogioco a piattaforme per MS-DOS prodotto dalla Apogee Software nel 1992